Појам Санчо II може да се односи на:
 Санчо II од Кастиље,
 Санчо II од Португалије